47-ма окрема артилерійська бригада Збройних Сил України
 47-ма окрема інженерна бригада Збройних Сил України
 47-ма окрема механізована бригада Збройних Сил України, більш відома як «Маґура»

Див. також 

 44-та бригада
 45-та бригада